Генеральная Прокуратура Литовской Республики () — правоохранительный орган Литвы, обеспечивающий соблюдение законности в стране. Находится в Вильнюсе, ул. Ринктинес, 5 А.

Генеральная прокуратура имеет статус публичного юридического лица, имеет свой расчётный счёт в банке и печать с гербом Литовского государства.

История 

Отправной точкой учреждения прокуратуры независимой Литвы можно назвать 16 января 1919 года. В тот день официально был опубликован Временный закон «Об организации работы судов Литвы». Этим законом прописано, что при окружном суде и Высшем Трибунале состоят Заступники (защитники) Государства (Прокуроры) и их помощники. Это было начало самостоятельного пути главного правоохранительного учреждения. Сам Министр юстиции Пятрас Леонас в циркуляре с пояснениями к закону провозгласил, что «большинство учреждений судебной власти сначала не учреждались, пока жизнь не убедила в обратном».

В феврале 1919 года (более точная дата назначения подтверждающих документов не найдена) заступником (защитником) государства был назначен юрист Казис Самайаускас. Данные обязанности он исполнял чуть больше месяца. 6 марта 1919 года защитником государства при Каунасском окружном суде был назначен Раполас Скипитис, который пишет следующее: «Какое-то время защитник государства для всей Литвы был единственным, так как Мариямпольский окружной суд и состоящая при нём прокуратура организуются позже, а окружные суды Шяуляя и Паневежиса с прокурорами – ещё позже. Позже был организован и Военный суд. И я должен был исполнять обязанности прокурора Высшего Трибунала» (Р. Скипитис во времена становления Независимой Литвы, Чикаго, 1961)..

Р. Скипитис был прокурором Литвы до 18 июня 1920 года, а после был назначен Министром внутренних дел Литвы. Это был самый трудный период организующейся прокуратуры, пишет председатель Высшего Трибунала Антанас Крищюкайтис.

Прокуратура Высшего Трибунала начала самостоятельно действовать с февраля 1921 года. Тогда защитником государства при Высшем Трибунале был назначен Юргис Кальвайтис. Учреждение защитника государства в Литве в 1933 году по закону «Об устройстве судов» было названо Прокуратурой. Этот закон, который вступил в силу 15 сентября 1933 года, установил (ст. 262), что министр Юстиции является Главным прокурором Республики. Он осуществляет руководство и надзор за прокурорами и их помощниками при Высшем Трибунале, Апелляционной палате и окружных судах. Прокуроры и их помощники назначались на должность и освобождались от неё Президентом Республики по представлению Министра Юстиции. Прокурорами и их помощниками могли быть лица, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование и стаж работы по данному образованию, сдавшие необходимые экзамены. Прокуратуры были созданы при окружных судах, Апелляционной палате и Высшем Трибунале. Окружной прокурор руководил помощниками окружного прокурора, осуществлял судебный надзор за деятельностью окружного суда. Прокурор Апелляционной палаты руководил прокурорами окружных судов и их помощниками. Прокурор при Высшем Трибунале осуществлял руководство над прокурорами и их помощниками окружных судов и Апелляционной палаты. Следователи, как и другие работники прокуратуры, осуществляли свою деятельность при судах.

В 1940 году после проведённой СССР аннексии Литвы, аппарат прокуратуры и следствия был преобразован по примеру системы органов прокуратуры СССР. Уже 1 июля 1940 года актом исполняющего обязанности Президента Литовской Республики Юстаса Палецкиса, т.е. на порядок раньше, чем когда Литва была инкорпорирована в положение СССР, большинство руководящих работников прокуратуры в центре и на местах были освобождены от обязанностей.

11 марта 1990 года была восстановлена независимость Литвы. 22 марта 1990 года Верховный Совет Литовской Республики – Восстановленный Сейм на своём 17-м заседании рассмотрел вопрос назначения прокуроров страны. Парламентская комиссия правовой системы сделала акцент на то, что в обязательном порядке необходимо заменить бывшую советскую прокурорскую доктрину – защищать государство от человека – наоборот – защищать человека и гражданина от государства. 23 марта 1990 года Прокурором Литовском Республики был назначен Артурас Паулаускас, и этот день стал началом основания независимой прокуратуры Литвы. 30 марта 1990 года прокуроры страны собрались в Вильнюсе, на улице А. Сметоны (тогдашней улице Н. Гоголя), в действующем здании Генеральной Прокуратуры, и единодушно высказали свою верность законам Литвы.

В 1990 году после обретения независимости Литовской Республики общественность столкнулась с историческими переменами. Радикальным социальными реформами не только было создано демократическое государство, но и они же имели влияние на правоохранительную систему страны. Должностным лицам пришлось столкнуться с особо тяжкими преступлениями, о их расследование и уголовное преследование должны были быть возвращены принципом верховенства закона.

27 июля 1990 года после принятия парламентом страны закона «О некоторых изменениях и дополнениях Временного Основного Закона Литовской Республики» руководитель прокуратуры стал именоваться Генеральным Прокурором Литовской Республики. Порядок организации и деятельности прокуратуры установлен Законом «О прокуратуре Литовской Республике» — первый такой документ в истории прокуратуры страны, вступил в силу 27 июля 1990 года. Система прокуратуры Литовской Республики была реформирована 1 января 1995 года — учреждены прокуратуры Вильнюсского, Каунасского, Клайпедского, Шяуляйского и Паневежисского округов.

Список генеральных прокуроров Литвы 

 Артурас Паулаускас (1987–1995) 
 Владимир Никитин (1995–1997)
 Казис Педничя (1997–2000) 
 Антанас Климавичюс (2000–2005) 
 Альгимантас Валантинас (2005–2010)
 Раймондас Петраускас (2010) 
 Дариус Валис (2010–2014)
 Дарюс Раулушайтис (2014–2015) 
 Эвалдас Пашилис (2015–2020) 
 Нида Грунскене (с 2020 года)

Структура 
Генеральную прокуратуру составляют департаменты и отделы. Руководство каким-либо департаментом осуществляет главный прокурор департамента, директор и их заместители, а отделом — главный прокурор отдела, заведующий отделом.

В Генеральной прокуратуре создан совещательный орган — коллегия прокуратуры Литовской Республики. Председателем коллегии является генеральный прокурор, её члены — заместители генерального прокурора и старшие окружные прокуроры. В коллегию по решению Генерального прокурора могут быть включены и другие прокуроры. На заседание коллегии могут быть приглашены судьи, руководители правоохранительных органов и других государственных органов, а также их действующие представители. Приказом генерального прокурора утверждается состав и положения деятельности коллегии.

Функции 
Генеральная прокуратура:
 руководит территориальным прокурорами и контролирует их деятельность;
 формирует единство практики досудебного расследования преступных деяний и действий в уголовном процессе;
 осуществляет досудебное расследование и поддерживает государственное обвинение по особо важным уголовным делам;
 организует досудебное расследование в центральных органах досудебного расследования, осуществляет руководством за ним и контролирует действия, выполняемые должностными лицами этих органов в уголовном процессе;
 формирует единство практики поддержания государственного обвинения по уголовным делам и участвует в них при рассмотрении таких дел в апелляционном и кассационном порядке;
 координирует действия органов досудебного расследования при следствии преступных деяний;
 защищает общественный интерес и формирует единство практики деятельности прокуроров в этой области;
 организует профессиональную подготовку прокуроров, курсы повышения квалификации и оказывает им методическую помощь;
 осуществляет сношения с государственными органами иностранных государств и международными учреждениями;
 заботиться по финансовому и материальному обеспечению прокуратуры, а также социальным гарантиям прокуроров;
 анализирует деятельность прокуратуры и статистические данные;
 осуществляет иные установленные другими законами и международными соглашениями функции.

Атрибутика 

Президент Литовской Республики Валдас Адамкус, руководствуясь 77 статьёй Конституции Литвы и 60 статьёй Закона «О прокуратуре Литовской Республики», 13 декабря издал декрет № 169 «Об утверждении атрибутов и эталонов должностных лиц прокуратуры», которым закрепил следующее:

 Мантия прокурора с символом — гербом Литовского государства;
 Эталон знака прокурора;
 Эталон медали первой степени знака почёта «За заслуги»;
 Эталон медали второй степени знака почёта «За заслуги».

В Генеральной Прокуратуре действует комиссия по поощрению знаком почёта прокуроров.

Примечания

Литература 

 Žilys J. Lietuvos prokuratūros statuso raida: teisiniai istoriniai aspektai// Jurisprudencija, 2005. T. 70, N. 62. P. 16–30.
 Žukauskas A. Prokuratūros reforma: Ištakos ir teritorinės prokuratūros struktūriniai Pokyčiai // Lietuvos teisinės valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai  Marijampolė 2016. P. 97- 104.
Žiemelis V. Lietuvos prokuratūros pertvarkymo į sovietinę prokuratūrą raida 1940–1941 metais // Jurisprudencija, 2007. T. 102, N. 12. P. 16–21.
Žiemelis V. Lietuvos prokuratūros organizavimas ir veikla 1918–1940 metais // Jurisprudencija, 2006. T. 12(90); P. 66–74

Ссылки 
 Официальный сайт
 Закон Литовской Республики "О прокуратуре Литовской Республики"

Правоохранительные органы
Прокуратура Литвы
Литв